Carlos Ernest é um instrumentista, arranjador, compositor de música popular brasileira.

Discografia 
”Imagem”

Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)